Беон може да се односи на:

 Беон (Ен), насељено место у Француској, у департману Ен
 Беон (Јон), насељено место у Француској, у департману Јон
 Беон (Меза), насељено место у Француској, у департману Меза